Щорічна літературно-мистецька премія імені Володимира Малика

заснована Лубенською міською радою у 2001 році за пропозицією Фонду імені Володимира Малика «Слово» та редакції газети «Лубенщина» для відзначення письменників, літераторів, науковців, працівників освіти й культури, журналістів, митців, ділових людей, громадських та державних діячів.

Присуджується за кращі творчі здобутки, присвячені темі історії України та рідного краю, у номінаціях:
 «Література і публіцистика»;
 «Краєзнавство і народна творчість»;
 «Мистецтво і монументальна скульптура».
Церемонія вручення відбувається щороку до дня народження Володимира Кириловича Малика — 21 лютого.

Лауреати та дипломанти літературно-мистецької премії імені Володимира Малика

2002 рік

Література i публіцистика 
Лауреати

1.	Ольга Хало за історико-документальну поему «Северин Наливайко», поему «Катерина Білокур», роман «Геєна»

2.	Ніна Малій, Олександр Кузьмінський за документальний відеофільм «Лицар слова i любові» до 80-річчя В.Малика

Дипломанти

1.	Юрій Дмитренко за романи «Помилка секретного агента», «У павутинні ЧК», «Нестор Мaxнo» та ін.

2.	Колектив Лубенського медичного училища за збірку поезій студентів училища «Сповідь юних сердець», збірку «Тверезі думки» (упорядник — О.Сікач)

3.	Лідія Віценя за газетні публікації

Краєзнавство i народна творчість 
Лауреати

1.	Irop Козюра, Валерій Козюра за книги «Чорний лелека», «Історичні постаті Посулля», серія публікацій на сторінках республіканських, обласних та місцевих видань до 80-річчя з дня народження В.Малика

Мистецтво i монументальна скульптура 
Лауреати

1.	Олександр Зот, Микола Цись за Меморіальну дошку біля садиби В.К.Малика по вул. Лісній, 1

2003 рік

Література i публіцистика 
Дипломанти

 Олександр Печора за поетичну книгу «Межа»

Краєзнавство i народна творчість
Лауреати
 Авторська група літопису «Лубни у XX ст.» за літопис «Лубни у XX столітті» (14-томне в 15 книгах видання)	
Дипломанти

 Леонід Митько, Олексій Кулик за історико-краєзнавчий нарис «Край наш кобеляцький»

Мистецтво i монументальна скульптура
Дипломанти

 Ансамбль фольклорного танцю «Перлина» МБК (худ.керівник – Т.Мінакова) за творчий доробок

2004 рік

Література i публіцистика 
Дипломанти

 Володимир Ковпак за книгу «Отаман Леонтій Свічка»

Мистецтво i монументальна скульптура 
Лауреати

 Володимир Білоус за ряд фотовиставок у м.Лубнах, Києві, Полтаві, Миргороді, зокрема, «Вічна згадка любові»

2005 рік

Література i публіцистика 
Лауреати

 Євген Бутенко за художній твір «Фортеця над Сулою»
Дипломанти

 Володимир Васильєв за історико-пригодницький роман «Мамелюки еміра»

Краєзнавство i народна творчість 
Лауреати

 Павло Корнієнко, Олександр Сиченко за документальний нарис «Дорога добра і надії»
 Віктор Міщанин за літературно-наукове видання «Хутори ви мої, хутори…»

2006 рік

Література i публіцистика 
Лауреати

 Григорій Олійник за документально-публіцистичну повість «Біль і радість»
Дипломанти

 Раїса Плотникова за роман «Афганський кут»
 Анатолій Пахомов за книгу «Вік великого лицемірства»

Краєзнавство i народна творчість
Лауреати

 Учні Лубенської ЗОШ №1 – члени МАН (керівник Л.Величко) за колективний краєзнавчий доробок
 Анатолій Дяченко за путівник «Полтава моя – це поезія й проза», збірку казок «Чому у рака вирячені очі?»
Дипломанти

 Василь Скорик за історико-краєзнавчий нарис «Диканьщина»

Мистецтво i монументальна скульптура 
Лауреати

 Ольга Закорко за вишиті рушники «У щасливій нашій хаті…» та чоловічу сорочку-чумачку і участь у виставках вишивок
 Олексій Калайтан за фото-картини, листівки, буклети з краєвидами Лубен, участь у створенні літопису «Лубни в ХХ ст.»
Дипломанти

 Тетяна Кобзар за 12 художніх полотен в техніці народного малярства

2007 рік

Література i публіцистика 
Лауреати

 Микола Костенко за книги «Золоті ворожбити», «Старе вино», «Краюха вечности»
Дипломанти

 Володимир Васильєв за історичний роман «Іван Свирговський»
 М.Щербина за матеріали публікації в ЗМІ

Краєзнавство i народна творчість 
Лауреати

 Віра Бутрим за книги «40 років Лубенської станції переливання крові», «Видатні жінки Лубенщини», «Історичні події і постаті Лубенщини», «Пам’ять серця», «Чудова мить моєї вулиці»
Дипломанти

 Т.Сасько за методичні посібники «Програма для загальноосвітніх навчальних закладів», «Бінарно-інтегровані уроки української літератури та історії України у 10-11 класах, наукову публікацію
 К.Дмитренко за книгу «Особливості орнаменту Лубенських писанок з колекції музею К.Скаржинської»

Мистецтво i монументальна скульптура 
Лауреати

 Л.Початко за творчий доробок художніх робіт
 О.Житинський за творчий доробок композитора

2008 рік

Література i публіцистика 
Лауреати

 Наталія Баклай за книгу поезій «Батькова криниця
Дипломанти

 Олександр Міщенко за поетичну збірку «Трояндовий витязь»
 Віталій Сова за матеріали публікацій в засобах масової інформації

Краєзнавство i народна творчість 
Лауреати

 Віталій Григорьєв за книгу «Роде наш прекрасний» (Історія Глобинського району в особах)
Дипломанти

 Максим Паляниця, Марина Шовкопляс, Карина Катрич за науково-дослідницькі роботи «Народні промисли Лубенщини кінця ХІХ – ХХ століття», «Етапи становлення і розвитку музейної справи на Лубенщині», «Становлення та розвиток Чумацького промислу на Лубенщині»)
 Катерина Медведєва за науково-дослідницьку роботу «Заселення території Лубенщини»

Мистецтво i монументальна скульптура 
Лауреати

 Іван Любич за сольний концерт (кнопочний акордеон) концертну і викладацьку діяльність

2009 рік

Література i публіцистика 
Лауреати 

 Олексій Неживий за книги «Час неминущий», «Борис Гринченко: вартовий слова», «Юному краєзнавцеві Луганщини», матеріали публікацій у ЗМІ, методичні розробки
 Іван Чайка за книги «Дзвони над Лютенькою», «У герці»
Дипломанти

 Колектив КУ РМР «Радіо-Лубни» за передачу до 75-х роковин голодомору 1932-1933 років в Україні
 Ольга Рось за поетичну збірку «Вітер у долонях»

Краєзнавство i народна творчість 
Лауреати

 Авторський колектив (голова Віктор Самородов) за книгу «В.І.Вернадський і Полтавщина: факти, документи, бібліографія»
 Григорій Сердюк за книгу «Перлина Козельщини»	
Дипломанти

 Петро Підтоптаний за матеріали публікацій в газетах «Майдан Свободи» та «Україна козацька»

Мистецтво i монументальна скульптура 
Лауреати

 Народний аматорський ВА «Контингент» за творчий музичний доробок колективу

2010 рік

Література i публіцистика 
Лауреати

 Микола Кондратенко за книгу «Чоловічі сповіді»

Краєзнавство i народна творчість 
Лауреати

 Василь Скорик за книги «Тріумф перемоги», «Гоголь і Диканька», «Крізь дві війни» (літ.запис), «Слово про батька» (у співавторстві))
Дипломанти

 Максим Сергієнко за науково-практичну роботу «Вишивка: сучасне завжди на дорозі з минулого в майбутнє)

Мистецтво i монументальна скульптура 
Лауреати

 Юрій Зілінський за серію фоторобіт, що були представлені на виставках 2008-2009рр.)

2011 рік

Література i публіцистика 
Лауреати

 Раїса Плотникова за книгу «Обличчям до полум’я»
 Олександр Печора за книги «Повстали приспані тривоги», «Яблуко на вітрах»
Дипломанти

 Лідія Черпакова за збірку поезій «Янголи Гіппократа»
 Світлана Солона за альманах «Цвіт чебрецевий», «Градизьк – прадавнє місто Воїнь Городище», збірку поезій «Від печалі до радості»

Краєзнавство i народна творчість 
Лауреати 

 Володимир Мокляк за книги «Полтавщина козацька», «Полтавський полк», «Джерела з історії Полтавського полку» т.1,2

Мистецтво i монументальна скульптура 
Лауреати

 Володимир Семенюта (м.Лубни) за творчий доробок художніх робіт в галузі живопису та графіки
 Антоніна Лоїк (м.Лубни) за виконавську та авторську діяльність в жанрі пісенної творчості
Дипломанти

 Ніна Дорошенко за виставку фотографій квітів, вирощених власними руками

2012 рік

Література i публіцистика 
Лауреати

 Володимир Васильєв (м.Лубни) за книги «Огненные рейсы Афгана», «Діти минулої війни», «Глейтова грамота»
 Микола Степаненко (м.Полтава) за монографію «Літературний простір «Щоденників» Олеся Гончара
 Василь Яременко (м.Київ) за книги вибраних праць «…літератури дивна течія», т.1,2 
 Катерина Швидка (смт.Градизьк) за книги «Хутірські історії», «А дзвони дзвонять»	
Дипломанти 

 Ганна Максименко (м.Луганськ)  за монографію «Наративні виміри історичної романістики В.Малика», м.Луганськ)
 Едуард Кухаренко (м.Полтава) за двотомне видання вибраних поезій «П’яти материків гримлять причали»
 Ніна Гриб (м.Полтава) за книгу «Душі причастя»

Краєзнавство i народна творчість 
Лауреати

 Олександр Єрмак (м.Полтава)  за книгу «Історія водопровідно-каналізаційного господарства міста Кременчука»
 Валентин Посухов (м.Полтава)  за книгу «Сіверянські загадки»	
Дипломанти

 Григорій Швед (м.Комсомольськ) за книги «Дні тижня в українських звичаях і віруваннях»

Мистецтво i монументальна скульптура 
Лауреати

 Василь Лапушкін (м.Лубни)  за творчий доробок у жанрі живопису 
Дипломанти

 Валерій Черкас (м.Полтава) за фотоальбом «Хлібодар Олександр Коросташов» із серії «Золоті імена Полтавщини» 
 Фольклорний колектив «Джерело» (смт.Градизьк)

2013 рік

Література i публіцистика 
Лауреати

 Іван Захарченко (Київська обл.) за книги «Загублена дорога» та «Небо минулих і теперішніх днів»
 Марина Павленко (м.Умань Черкаської обл.) за книги «Русалонька із 7-В», «Як дожити до ста»
 Іван Моцар (м.Полтава) за книгу «Сліпий дощ навскіс»

Краєзнавство i народна творчість 
Лауреати 

 Людмила Розсоха (м.Миргород) за книги «Села і хутори Миргородщини ХVII-XVIII століть», «Миргородщина козацька і гоголівська», «З історії миргодських вулиць»
 Галина Гойда за творчий доробок в жанрі вишивки, м.Лубни
Дипломанти

 Катерина Федоренко за книгу «Душі Селецької вітчизна»

Мистецтво i монументальна скульптура 
Лауреати

 Пісенно-танцювальний колектив «Посульська рапсодія» (м.Лубни) за творчий доробок у жанрі пісні і танцю) 
Дипломанти

 Вокальний ансамбль «Валері» (спеціалізована школа №6, керівник Світлана Кочубей) м.Лубни

2014 рік

Література i публіцистика 
Лауреати

 Сергій Сурмач (АР Крим) за книги «Я, Віра», «Ангарський перевал» та історичну поему «Полковник Зеленський» 
 Світлана Солона (смт. Градизьк) за книгу «На перехресті століть», альманах «Цвіт чебрецевий», вип.2 (як упорядник)
Дипломанти

 Валентина Нездойминога за книгу віршів для дітей «Наша група – теремок» 
 Світлана Сторожівська (с.Сторожове Чутівського району) за збірку поезій «Висі»

Краєзнавство i народна творчість 
Лауреати

 Микола Булда (смт.Чорнухи) за книги «Край Григорія Сковороди», «Щодень ішли у небуття: хроніка голодомору 1932-1933 років у Чорнухинському районі
 Володимир Рожко (м.Луцьк) за книги «Дзвони Божих храмів історичної Волині Х-ХХ ст.», «Хрести історичної Волині ІХ-ХХ ст.»

Мистецтво i монументальна скульптура 
Лауреати

 Олександр Рогозний (м.Лубни) за творчий доробок у жанрі живопису.
 Народний аматорський академічний хоровий колектив «Камертон» (м.Лубни) за творчий доробок у жанрі хорового співу	
Дипломанти

 Алла Демура за творчий доробок у жанрі живопису

2015 рік

Література i публіцистика 
Лауреати

 Віктор Вергунов (м.Київ) за книги «Мій земляк з Дернівки – Василь Костенко, якого О.П.Довженко любив «…більш за всіх людей на Україні» та «Костенко Василь Семенович. Державний та громадський діяч. Учений-історик»
Дипломанти

 Надія Гринь (м.Полтава) за книги «Вітряки моєї долі», «Крилаті друзі»
 Ольга Пилипчук  (м.Кременчук) за книгу «На гостину до Куліша»

Краєзнавство i народна творчість 
Лауреати

 Авторський колектив ветеранів місцевого самоврядування міста Лубни за під керівництвом Івана Прокоповича Гончарова) за книгу в 2-х томах «Лубни на вітрах історії ХХ-ХХі століть»
 Олександр Джунь (м.Миргород) за книгу «Чорні роки Миргородщини»

Мистецтво i монументальна скульптура 
Лауреати

 Володимир Мірошниченко (м.Лубни) за творчий доробок у жанрі живопису та графіки
Дипломанти

 Антон Вовк (с.Вороньки Чорнухинського району) за творчий доробок у жанрі різьблення по дереву
 Літературна студія імені Олени Теліги Лубенської загальноосвітньої школи №1 (керівник Лариса Галич)

2016 рік

Література i публіцистика 
Лауреати

 Володимир Мирний  (м.Полтава) за книгу «Янголи ридали в небесах» 
Дипломанти

 Юлія Манойленко (м.Лубни) за книгу «Стежкою трави»

Краєзнавство i народна творчість 
Лауреати

 Олександр Карпенко (м.Лубни) за матеріали публікацій в газетах «Вісник», «Лубенщина», книгу «Покликані серцем», «Нариси з історії Лубенського краю в період війни і окупації»
Дипломанти

 Петро Москаленко за книги «Вибрані вірші», «Вибрані місця з листування академіка Д.І.Яворницького»
 Надія Опара (м.Полтава) за книгу «С.Ф.Третяков (1872-1918) та його наукова агрономія)
 Валерій Волосков (м.Полтава) за книгу мемуарів «Про себе рідного і не тільки»

Мистецтво i монументальна скульптура 
Лауреати 

 Валерій Черкас (м.Полтава) за фотоальбом «Автограф на землі Семен Антонець»
 Ольга Таран (м.Лубни) за творчий доробок у жанрі живопису і графіки

2017 рік

Література i публіцистика 
Лауреати

 Володимир Карпенко (м.Полтава) за книгу «АМБА» т.1
Дипломанти

 Віктор Сердюк (м.Полтава) за книги «Чарівне скельце або Подорож за сміливістю», «Таємниця різдвяних подарунків», «Зачарований ворон», «Сніговик з гарячим серцем»

Краєзнавство i народна творчість 
Лауреати

 Микола Лисенко (Черкаська обл.) за книгу «Коріння Шевченківського роду»

Мистецтво i монументальна скульптура 
Лауреати

 Олена Білоконь (м.Полтава) за творчий доробок у жанрі вокалу, диск «Осяяна любов’ю»

2018 рік

Література i публіцистика 
Лауреати

 Ганна Кревська (м.Лубни) за книгу поезій «Імена снігу»
 Валерій Мятович за книгу «Номенклатурний декамерон»
Дипломанти

 Ніна Третяк (м.Гребінка) за книги «Дорога до себе», «Лети, моя пісне»
 Літературна студія «Слово» Лубенського медичного училища (керівник Ніна М’якота) за збірку «Панацея», участь у міськрайонних заходах, всеукраїнських, обласних конкурсах

Краєзнавство i народна творчість 
Лауреати

 Творчий колектив документального фільму «Земля, що торкається неба» (автор сценарію і режисер – Людмила Нестуля), м.Полтава	
Дипломанти

 Григорій Швед (м.Горішні Плавні) за книги «Лік-зілля. Люб-зілля. Чар-зілля», т.1, 2

Мистецтво i монументальна скульптура 
Лауреати

 Народний аматорський квартет «Гілея» (с.Михнівці, Лубенський район) (керівник Лариса Супрун) за творчий доробок у жанрі пісенної творчості
 Ольга Розсохань (смт.Чорнухи) за творчий доробок художніх робіт
Дипломанти

 Колектив упорядників альбому творчих робіт «Художники Лубенщини», відповідальна Аліна Гончарова-Цівінська, м.Лубни

2019 рік

Література i публіцистика 
Дипломанти

 Галина Вовченко (м.Полтава) за книгу поезій «П’ю серцем кожну днину»

Краєзнавство i народна творчість 
Лауреати

 Олександр Супруненко (м.Полтава) за нариси «Лиса гора у Лубнах», «Тарас Шевченко і пам’ятки археології Полтавщини», наукові статті у збірниках «Старожитності Посулля», співавторство у виданнях «Дослідження літописної Лтави: Іванова гора», «Дослідження передмість Полтавської фортеці», «Верхній Вал у Лубнах»
Дипломанти

 Володимир Красовський та Андрій Козлов (м.Хорол) за наукове видання «Ботанічний сад у системі ландшафтної забудови міста Хорола»

Мистецтво i монументальна скульптура 
Лауреати

 Народний аматорський ансамбль танцю «Юність» (художній керівник Анатолій Царюк) (м.Лубни) за творчий доробок у жанрі народного танцю

2020 рік

Література i публіцистика 
Лауреати

 Олександр Козинець (м.Київ) за тетралогію «Сезони днів»
 Тетяна Кльокта (с.Малі Будища Зіньківського району) за збірку поезій «Між Богом і травою»	
Дипломанти

 Тетяна Федоренко (м.Полтава) за книгу «Активна пам’ять»

Краєзнавство i народна творчість 
Лауреати

 Олег Скирда (м.Полтава)  за книгу «У вересні 41-го, Київське оточення:спогади, свідчення, документи»

Мистецтво i монументальна скульптура 
Лауреати

 Аліна Гончарова (м.Лубни) за альбом творчих робіт художнього текстилю (гарячий батик, валяння) «У глибині своїх дум розчиняючись…»
Дипломанти

 Тамара Мельник (с.Харсіки Чорнухинського району) за творчий доробок у жанрі вишивки

2021

Література i публіцистика 
Лауреати

 Віктор Стус (Автономна Республіка Крим, м. Сімферополь) за книгу «Ідеальне кохання»
 Віктор Сердюк (м. Полтава) за книгу «Стежками Флоренії, або випадок на Ульчиній галявині»	
Дипломанти

 Олег Бородай (м. Харків) за збірник поезії «Відлуння окопів»
 Олександр Козинець (м. Лубни) за роман «Картка Марії»

Краєзнавство i народна творчість 
Лауреати

 Алла Федченко (м. Миргород) за книгу «Сіяти добре, світле, вічне»
 Микола Пшинка (смт. Котельва) за книгу «Котелевський край: природа, історія, люди», «Розвиток освіти на Котелевщині»
 Авторський колектив: Віталій Глінський, Михайло Лось, Вікторія Біліченко, Віктор Шишацький (м.Кобеляки) за збірник історико-краєзнавчих нарисів «Орлик і орляни»

Мистецтво i монументальна скульптура 
Лауреати

 Костянтин Бобрищев (м. Полтава) за фотоесеї «В серці кричить війна»

2022 рік

Література i публіцистика 
Лауреати

 Василь Крас (Донецька обл. м. Лиман) за дилогію «Руїна», «Татарський бранець»  
Дипломанти

 Микола Кочерга (м. Лубни) за книгу новел «Кит у хмарах»

Краєзнавство i народна творчість 
Лауреати

 Лубенський краєзнавчий музей імені Гната Стеллецького (директор Віктор Верещака) (м.Лубни) за видавничу діяльність в галузі краєзнавства та образотворчого мистецтва
Дипломанти

 Олександр Сидоренко (м. Харків) за автобіографічну книгу «Олександр»
 Володимир Бірук, Людмила Бірук (с. Красногорівка Полтавська обл.) за книгу «Моє село – живе і буде жити» (Історія села Красногорівка Полтавської області в документах, фактах, спогадах)

Мистецтво i монументальна скульптура 
Лауреати

 «Творча майстерня Юр’євич» (Віктор Юр’євич, Євген Юр’євич, Дмитро Юр’євич) (м.Лубни) за художнє оформлення Історико-краєзнавчого музейного комплексу «Історія Посульського краю» в Засульському ліцеї.
Дипломанти

 Марина Сацура (м. Лубни) за творчий доробок у галузі декоративно-прикладного та образотворчого мистецтва
 Сергій Олешко (м. Полтава) як автор проєкту меморіалу-пам’ятника «Депортованим українцям Закерзоння 1944-1951 рр.» (м.Львів)

2023 рік

Література та публіцистика 
Лауреати

 Володимир Шкурупій (м. Полтава) за книгу «Останній поріг»
Дипломанти

 Тетяна Домашенко (Полтавська обл. с. Красногорівка) за книгу поезій «Я - Україна»
 Сергій Салівон (м. Лубни) за книгу поезій «Українці»
 Петро Москаленко (м. Миргород) за книгу поезій «Миргородська вежа»
 Ніна Фесенко (Дніпропетровська обл.м.Жовті Води) за книгу поезій «Незламна Україна»
 Ольга Береза (Львівська обл., м. Новий Розділ) за книгу «Рейчел та родина Берешів».

Краєзнавство та народна творчість 
Лауреати

 Людмила Красицька (м. Київ) за документальну драму «Світло це світить у темряві, але темрява його не поглинає…»
Дипломанти

 Василь Андрійцьо (Закарпатська обл., м. Хуст) за матеріали статті «Василь Гренджа - Донський зачинатель театральної критики, літописець Українського театру на Закарпатті 20-30-років XX «століття»
 Любов Рудавська-Вовк (Львівська обл. м. Самбір) за матеріали статті «Бойківщина – здалека і зблизька»

Мистецтво та монументальна скульптура 
Лауреати

 Анатолій Куценко (м. Лубни) за творчий доробок у жанрі пісенної творчості

Літературні премії України
__ІНДЕКС__
__ПОСИЛАННЯ_НА_НОВИЙ_РОЗДІЛ__
Літературні і літературно-мистецькі премії в Україні

Джерела 

Щорічна літературно-мистецька премія імені Володимира Малика